Premijer Liga (2000/2001) była 7. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. Liga skupiała najlepsze drużyny Boszniaków i Chorwatów. W rozgrywkach brały udział 22 zespoły. Tytułu nie obroniła drużyna Brontjo Čitluk. Nowym mistrzem został zespół FK Željezničar.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer Liga

Bibliografia 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2001 w Bośni i Hercegowinie